Кошаркашки турнир на Летњим олимпијским играма 1996. је шести кошаркашки турнир на Олимпијских игара на којем су учествовале жене. Турнир је одржан у Атланти, САД. На завршном турниру је учествовало укупно 12 репрезентација и одиграно је укупно 46 утакмица. Ово је био задњи женски кошаркашки турнир на олимпијадама пре појаве професионалки у америчкој репрезентацији из ВНБА.

Земље учеснице турнира 
Свакој репрезентацији је омогућено да има највише 12 играча. На турниру је укупно било 144 играчица који су представљали 8 репрезентација учесница. На кошаркашком турниру је одиграно укупно 46 утакмица.

Резултати

Прелиминарна фаза

Група A

Група Б

Финална фаза

Медаље

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Званични МОКов извештај са кошаркашког турнира 
 ФИБА
 Званични МОКов извештај са олимпијаде

Жене
Кошарка за жене на Летњим олимпијским играма